Alibaba Pictures Group — китайская кинокомпания, дочерняя структура Alibaba Group. Занимается инвестициями в производство фильмов, кинопроизводством (кинофильмы, мультфильмы и телесериалы), кинопрокатом (рекламой фильмов и продажей билетов через приложения), продвижением развлекательного контента в интернете, цифровым маркетингом, электронной коммерцией в сфере развлечений. Крупнейшей звездой компании является актриса Чжао Вэй.

Кинокомпания Alibaba Pictures тесно сотрудничает с другими структурными подразделениями материнской группы — видеохостингом Youku Tudou, интернет-телекомпанией Wasu Media Holding, платформой для финансирования развлекательных проектов Yulebao, сервисом по продаже билетов Tao Piao Piao, площадкой электронной коммерции Tmall.

История 
Весной 2014 года Alibaba Group приобрела за 804 млн долларов 61 % акций кинокомпании China Vision Media, которую позже переименовала в Alibaba Pictures. Во главе новой кинокомпании встал бывший вице-президент China Film Group Corporation Чжан Цян. По состоянию на 2015 год Alibaba Pictures являлась крупнейшей кинокомпанией Китая с рыночной стоимостью в 9,6 млрд долларов.

В октябре 2016 года Alibaba Pictures приобрела миноритарный пакет акций голливудской компании Amblin Partners, созданной Стивеном Спилбергом, Джеффри Сколлом и Анилом Амбани. Взамен Alibaba Pictures получила право продвигать фильмы Amblin Entertainment и DreamWorks Pictures в материковом Китае, а также финансировать проекты Amblin по всему миру.

В начале 2019 года Alibaba Pictures создала альянс с пекинской кинокомпанией Huayi Brothers, миноритарным акционером которой являлся глава Alibaba Group Джек Ма. По состоянию на 2019 год более 80 % продаж Alibaba Pictures приходилось на продвижение продукции в интернете и лишь 15 % — непосредственно на производство контента.

Акционеры 
Крупнейшими акционерами Alibaba Pictures Group являются Alibaba Group (50,6 %), The Vanguard Group (1,7 %), Norges Bank Investment Management (1,3 %) и BlackRock (1,3 %).

Крупнейшие проекты 
В качестве инвестора и производителя Alibaba Pictures принимала участие в съёмках следующих фильмов и мультфильмов:

 Миссия невыполнима: Племя изгоев (2015)
 Черепашки-ниндзя 2 (2016)
 Стартрек: Бесконечность (2016)
 Увидимся завтра (2016)
 Миссия невыполнима: Последствия (2018)
 Следующее поколение (2018)
 Блуждающая Земля (2019)
 UglyDolls. Куклы с характером (2019)
 Собачья жизнь 2 (2019)
 Гемини (2019)
 Капитан (2019)
 Восемь сотен (2020)
 Ударная волна 2 (2020)
 Привет, мама (2021)
 Битва при Чосинском водохранилище 2 (2022)
 Лунный человек (2022)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Alibaba Pictures
 Alibaba Pictures на IMDb

Кинокомпании Китая
Компании Пекина
Компании Гонконга
Alibaba Group